Димитриос Курбелис (; 2 ноября 1993, Аркадия, Греция) — греческий футболист, опорный полузащитник клуба «Панатинаикос» и сборной Греции.

Клубная карьера 
Курбелис — воспитанник клуба «Астерас». 14 сентября 2011 года в матче против «Панаитоликоса» он дебютировал в греческой Суперлиге. В 2013 году Димитрис помог клубу выйти в финал Кубка Греции. 22 марта 2015 года в поединке против «Эрготелиса» Курбелис забил свой первый гол за «Астерас». В начале 2017 года Димитрис перешёл в «Панатинаикос». Сумма трансфера составила 700 тыс. евро. 5 января в матче против «Платаньяса» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
В 2012 году Курбелис стал серебряным призёром юношеского чемпионата Европы в Эстонии. На турнире он сыграл в матчах против команд Англии, Эстонии, Португалии и Испании.

В 2013 году в составе молодёжной сборной Греции Димитрис принял участие в молодёжном чемпионате мира в Турции. На турнире он сыграл в матче против сборной Узбекистана.

9 июня 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 года против сборной Боснии и Герцеговины Курбелис дебютировал за сборную Греции, заменив во втором тайме Петроса Манатлоса.

Достижения 

Международные

 Греция (до 19)
  Юношеский чемпионат Европы — 2012

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Греции
Игроки сборной Греции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Греции по футболу
Игроки ФК «Астерас»
Игроки ФК «Панатинаикос»